

Снеллінг — місто, штат Південна Кароліна
 Снеллінг — переписна місцевість, штат Каліфорнія